Eriothyrium är ett släkte av svampar. Eriothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Eriothyrium